Weißenbrunn heißen folgende geographischen Objekte:

 Weißenbrunn, Gemeinde im Landkreis Kronach, Bayern

 Weißenbrunn vorm Wald, Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Weißenbrunn am Forst, Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Weißenbrunn (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Weißenbrunn (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Weißenbrunn (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Weißenbrunn (Werdau), Ortsteil der Stadt Werdau, Landkreis Zwickau, Sachsen

 Weißenbrunn (Gemeinden Waldzell, Schildorn), Ortschaft von Waldzell und Schildorn (dort Weissenbrunn), Oberösterreich

Siehe auch:
 Weißbrunn, Weisbrunn, Weißenbrunnen
 Weißenborn, Weisenborn